Збо́рівська загальноосві́тня шко́ла І-ІІІ сту́пенів № 1 — навчальний заклад у місті Зборові Тернопільської області (Україна). Розташована за адресою: вул. Гоголя, 12.

Опис 

Навчальний заклад розпочав свою освітню діяльність 1 вересня 1985 року. Першим директором школи була Олійник Леся Іванівна. Будівля школи є типовою і розрахована на 1180 учнів. У наш час кількість учнів становить 535 осіб. Кількість класів-комплектів — 23. У 2009—2010 навчальному році школу закінчило 38 випускників. У школі працює 4 групи продовженого дня (120 дітей). За 25 років існування школи 2460 учнів отримали базову освіту, 1484 — середню, а 253 учні були нагороджені золотими та срібними медалями.

Поряд зі школою розташований великий спортивний комплекс, до якого входять: футбольне та міні-футбольне поле, волейбольний, гандбольний та баскетбольний майданчики та спортивні споруди.

Персонал і оснащення 
Педагогічний колектив школи налічує 64 працівники. У тому числі зі званнями:
 Вчителі методисти — 7
 Старші вчителі — 35
 Провідний бібліотекар — 1
 Учителі вищої категорії — 39
 Учителі І категорії — 16
 Учителі ІІ категорії — 4
 Спеціалісти — 4

Кількість навчальних кабінетів — 15. Комбінована майстерня — 1.

Книжковий фонд:
 усього — 29 971
 підручників — 14 477

У школі працює 12 гуртків: легкоатлетичний, волейбольний, баскетбольний, стрілецький, історико-краєзнавчий, геолого-географічний, «Школа безпеки», «Рідне слово», «Зелена аптека», «Магія слова», ансамбль «Кобза», ансамбль «Школярочка».

До послуг учнів:
 Актовий зал
 Спортивний зал (для 5-11 кл.)
 Малий спортивний зал (для 1-4 кл.)
 Спортивний майданчик
 Стрілецький тир
 Комп'ютерний клас
 Медичний кабінет
 Логопедичний кабінет
 Кабінет практичного психолога і соціального педагога
 Їдальня

Діють команди:
 ЮІР «Автостоп»
 ДЮПР «Жаринка»
 КВК «Евклід»
 рій «Чайка»
 рій «Чекан»
 рій «Бунчук»
 рій «Алатир»

Керівництво 

Впродовж чотирнадцяти років очолює школу директор Лис Євген Євгенович.
Заступники директора з НВР — Гуменний Б. Г. Завербна М. Д. Заступник директора з питань виховної роботи — Росіцька І. В.

Голова Ради школи — Васильчишин П. М. Голови батьківських комітетів — 23
Голова ПК — Гупало С. Є.

Голова учнівської ради — Васильчишин Тетяна — учениця 10 класу

Досягнення 

Навчальний заклад протягом своєї діяльності постійно ставав переможцем або призером районних спортивних змагань. У 2009/2010 навчальному році школа стала володарем Золотого кубка в загальному заліку спортивних змагань учнівської молоді району.

Учні навчального закладу неодноразово ставали переможцями та призерами предметних учнівських олімпіад району та області, мистецьких та творчих конкурсів різних рівнів.

У минулому навчальному році (в період з 16 по 25 липня 2010 року) рій «Чайка» брав участь у Всеукраїнському зльоті учасників дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Українського козацтва в селі Осій Закарпатської області та завоював чотири кубки (за три третіх місця і одне друге) і посів у неофіційному командному заліку загальне третє місце, пропустивши вперед учнів військових ліцеїв з Волині і Полтавщини.

Освіта у Зборові